Санта Ана Вијехо има више значења:

 Санта Ана Вијехо (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Ана Вијехо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику